Джеррі Вінсент Д'Аміго (,  19 лютого 1991, Бінгемтон) — американський хокеїст, крайній нападник клубу СМ-Л «КалПа».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2007 року.

2009 року був обраний на драфті НХЛ під 158-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Захищав кольори професійних команд «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Баффало Сейбрс». Наразі ж грає за клуб СМ-Л «КалПа».

Наразі провів 31 матч у НХЛ.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Ільвеса»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Спортсмени зі штату Нью-Йорк